Bluesfunkrock, musikstil som, precis som namnet anger, är en mix av blues, funk och rockmusik. Genren är närmast släkt med bluesrock men har skiljer sig från den genom tydliga inslag av 70-talsfunk. Bluesfunkrock utförs ofta av gitarrbaserade mindre musikgrupper med eller utan blåssektion.

Blues
Musikgenrer
Rockmusik